Crăsnășeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Crăsnășeni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 in der Republik Moldau:
 Crăsnășeni (Telenești), Gemeinde im Rajon Telenești